Делхај има више значења:
 Делхај (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Делхај (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Делхај (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Делхај (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Делхај (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота